Államreform Bizottság (2014–2018), a harmadik Orbán-kormány által létrehívott bizottság
 Államreform Bizottság (2006–2007), a második Gyurcsány-kormány által létrehívott bizottság